Лос Таблонес има више значења:

 Лос Таблонес (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Таблонес (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Таблонес (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Таблонес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Таблонес (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Таблонес (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику